Dixmont (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine.
 Dixmont (Yonne), municipi francès al departament de l'Yonne.